

Піщанське — село, Щучанський район, Курганська область

Піщанське — село, Мелітопольський район, Запорізька область
 Піщанське — село, Новоукраїнський район, Кіровоградська область

Див. також 
 Піщане